DFB-Pokal är en utslagsturnering i fotboll för tyska klubblag.

Modus 
De lag som deltar är förra säsongens deltagare i Bundesliga och 2. Bundesliga samt lagen på plats 1-4 i 3. Liga. Därtill deltar alla segrare i de regionala cuptävlingarna, vilket blir totalt 64 lag. Finalen spelas på Olympiastadion i Berlin. Sedan 1982 spelar amatörlagen alltid hemma när de lottas mot ett proffslag.

Historia 

När Hitler och nazisterna tog makten i Tyskland 1933 fick "Reichssportführer" Hans von Taschammer und Osten i uppdrag att omorgnisera sportväsendet i Tyskland. En del av denna omorganisation var att implementera "Führerprinzip" i alla idrottsklubbar, dvs. säkerställa att NSDAP (Nazistpartiet) fick kontroll över sportföreningarna. En annan del var att instifta tyska cupen (efter engelsk förebild) som bland allmänheten kallades för Tschammerpokal eftersom von Tschammer und Osten hade varit dess initiativtagare. Turneringens officiella namn var Deutsche Vereinspokalmeisterschaft och första upplagan vann 1.FC Nürnberg, 1938 vann Rapid Wien vilket var första gången ett lag från Österrike säkrade titeln (I mars 1938 hade Österrike genom "Anschluss" blivit en del av Tyskland). Från 1938 till 1942 spelades finalen alltid på Olympiastadion i Berlin. Sedan 1942 hade det blivit allt svårare att anordna tävlingen på grund av att fler och fler lag saknade spelare som hade blivit inkallade till fronten och eftersom det hade blivit allt farligare att röra sig inom riket. 1943 anordnades Taschammer-Pokal för sista gången på Adolf-Hitler-Kampfbahn i Stuttgart.

Tschammer-Pokal användes även efter kriget, åren 1953-1964 - hakkorset på pokalen hade tagits bort till förmån av DFB-loggan. DFB-ordförande Peco Bauwens gav 1964 i uppdrag att skapa en ny pokal eftersom Bauwens tyckte att den gamle trofén påminde för mycket om nazitiden. Borussia Dortmund var det första laget som tog emot bucklan efter ett 2-0 mot Alemannia Aachen 1965.

Amatörernas afton 
I Tyskland brukar man säga att cupen har sina egna lagar vilket anspelar på möjligheten för ett amatörlag att slå ut ett proffslag. Den typen av överraskningar har förekommit genom åren, t.ex. när SSV Ulm (division 5) slog ut Bundesligalaget 1.FC Nürnberg (2001). Hertha Berlins amatörlag (1993), Energie Cottbus (1997) och Union Berlin (2001) är lag från varken Bundesliga eller 2. Bundesliga som har tagit sig till finalen, dock utan att vinna. TSV Gerbrunn (division 9) har skrivit historia som laget från den lägsta divisionen som någonsin har deltagit i DFB-Pokal, även om de åkte ut i 1:a omgången med 0-14 mot Wacker Burghausen (2. Bundesliga). En av de riktigt stora bragderna hände 1990 när FV Weinheim (division 4) slog Bayern München med 1-0. Fyra år senare lyckades TSV Vestenbergsgreuth (division 3) att slå Bayern med 1-0. År 2000 var det tur för 1.FC Magdeburg (division 4) att slå ut Bayern München i 2:a omgången. Men även om amatörerna har slagit ett och annat proffslag genom tiderna så har det ibland också resulterat i stora nederlag (urval):

DJK Waldberg - FC Bayern München 1-16 (1997)

FC Schönberg - 1.FC Kaiserslautern 0-15 (2004)

TSV Moselfeuer - Kickers Offenbach 1-15 (1980)

TSV Gerbrunn - Wacker Burghausen 0-14 (2003)

Borussia Dortmund - BSV Schwenningen 14-1 (1978)

Stuttgarter Kickers - Ansbach 13-0 (1980)

VfB Stuttgart - Spandauer SV 12-0 (1978)

FC Teningen - Schalke 04 1-11 (2011)

FK Pirmasens - Bayer Leverkusen 1-11 (2010)

1.FC Köln - Altona 93 10-0 (1979)

Minnesvärda matcher 

En av de mest legendariska finalerna ägde rum 1973 när Borussia Mönchengladbach spelade mot 1.FC Köln. Att finalen i sig var dramatisk (efter 90 minuter stod det 1-1 vilket innebar förlängning) toppades genom att Gladbachs stjärna Günter Netzer under hela matchen hade varit bänkad. Gladbachs tränare Weisweiler hade en spänd relation med Netzer eftersom denne skulle gå till Real Madrid efter säsongen. I förlängningen bytte Netzer in sig själv, utan att prata med tränare Hennes Weisweiler. 185 sekunder inne i matchen gjorde Netzer 2-1 för Gladbach, vilket också förblev slutresultatet.

En annan match som har fått en historisk plats är 1984 års drabbning i semifinalen mellan Schalke 04 (då 2. Bundesliga) och Bayern München som slutade 6-6. Den riktigt stora överraskningen uteblev när Bayern München vann omspelet med 3-2 en vecka senare. 

Den största sensationen firade laget från 2:a Bundesliga Hannover 96 när de besegrade Borussia Mönchengladbach efter straffar år 1992. En liknande överraskning åstadkom Kickers Offenbach när de vann cupen 1970.

Hoyzerskandalen 

I augusti 2004 spelade SC Paderborn (då division 3) mot Bundesligalaget Hamburger SV, en match som dömdes av den då 25-årige Robert Hoyzer. Hamburgs tränare Klaus Toppmöller och några spelare i HSV anade redan efter några minuter att Hoyzer inte var objektiv i sin bedömning. Efter två straffar för Paderborn och ett rött kort för en Hamburgspelare vann Paderborn matchen 4-2. Efteråt uppdagades att Robert Hoyzer hade manipulerat matchen och fick ett fängelsestraff, HSV fick 1,5 miljoner Euro i ersättning från tyska fotbollsförbundet. För Klaus Toppmöller var nederlaget mot Paderborn en bidragande orsak till att han några veckor senare fick sparken.

Alla finalmatcher sedan 1935
{| class=wikitable
!style="text-align:left"|År
!style="text-align:left"|Vinnare
!style="text-align:left"|Finalist
!style="text-align:left"|Resultat
!style="text-align:left"|Datum
!style="text-align:left"|Stad
!style="text-align:left"|Åskådare
|-
||1935||1.FC Nürnberg||FC Schalke 04||2-0||8 december 1935||Düsseldorf||55 000
|-
||1936||VfB Leipzig||FC Schalke 04||2-1||3 januari 1937||Berlin||70 000
|-
||1937||FC Schalke 04||Fortuna Düsseldorf||2-1||9 januari 1938||Köln||72 000
|-
||1938||Rapid Wien||FSV Frankfurt||3-1||8 januari 1939||Berlin||38 000
|-
||1939||1.FC Nürnberg||Waldhof Mannheim||2-0||8 april 1940||Berlin||60 000
|-
||1940||Dresdner SC||1.FC Nürnberg||2-1 e fl||1 december 1940||Berlin||60 000
|-
||1941||Dresdner SC||FC Schalke 04||2-1||2 oktober 1941||Berlin||65 000
|-
||1942||TSV 1860 München||FC Schalke 04||2-0||15 oktober 1942||Berlin||80 000
|-
||1943||First Vienna FC||Luftwaffen-SV Hamburg||3-2 e fl||31 oktober 1943||Stuttgart||45 000
|-
||1953||Rot-Weiss Essen||Alemannia Aachen||2-1||1 maj 1953||Düsseldorf||40 000
|-
||1954||VfB Stuttgart||1.FC Köln||1-0 e fl||17 april 1954||Ludwigshafen||60 000
|-
||1955||Karlsruher SC||FC Schalke 04||3-2||21 maj 1955||Braunschweig||25 000
|-
||1956||Karlsruher SC||Hamburger SV||3-1||5 augusti 1956||Karlsruhe||25 000
|-
||1957||FC Bay. München||Fortuna Düsseldorf||1-0||29 dec. 1957||Augsburg||42 000
|-
||1958||VfB Stuttgart||Fortuna Düsseldorf||4-3 e fl||16 oktober 1958||Kassel||28 000
|-
||1959||SW Essen||Bor. Neunkirchen||5-2||27 dec. 1959||Kassel||20 000
|-
||1960||Bor. M'gladbach||Karlsruher SC||3-2||5 oktober 1960||Düsseldorf||50 000
|-
||1961||SV Werder Bremen||1.FC Kaiserslautern||2-0||13 sep. 1961||Gelsenkirchen||18 000
|-
||1962||1.FC Nürnberg||Fortuna Düsseldorf||2-1 e fl||29 augusti 1962||Hannover||41 000
|-
||1963||Hamburger SV||Borussia Dortmund||3-0||14 augusti 1963||Hannover||68 000
|-
||1964||TSV 1860 München||Eintracht Frankfurt||2-0||13 juni 1964||Stuttgart||45 000
|-
||1965||Borussia Dortmund||Alemannia Aachen||2-0||22 maj 1965||Hannover||55 000
|-
||1966||FC Bay. München||Meidericher SV||4-2||4 juni 1966||Frankfurt a.M.||62 000
|-
||1967||FC Bay. München||Hamburger SV||4-0||10 juni 1967||Stuttgart||67 000
|-
||1968||1. FC Köln||VfL Bochum||4-1|| 9 juni 1968||Ludwigshafen||60 000
|-
||1969||FC Bay. München||FC Schalke 04||2-1||14 juni 1969||Frankfurt a.M.||60 000
|-
||1970||Kickers Offenbach||1.FC Köln||2-1||29 augusti 1970||Hannover||50 000
|-
||1971||FC Bay. München||1.FC Köln||2-1 e fl||19 juni 1971||Stuttgart||71 000
|-
||1972||FC Schalke 04||1.FC Kaiserslautern||5-0||1 juli 1972||Hannover||61 000
|-
||1973||B. Mönchengladbach||1.FC Köln||2-1 e fl||23 juni 1973||Düsseldorf||69 000
|-
||1974||Eintracht Frankfurt||Hamburger SV||3-1 e fl||17 augusti 1974||Düsseldorf||52 000
|-
||1975||Eintracht Frankfurt||MSV Duisburg||1-0||21 juni 1975||Hannover||43 000
|-
||1976||Hamburger SV||1.FC Kaiserslautern||2-0||26 juni 1976||Frankfurt a.M.||61 000
|-
||1977||1.FC Köln||Hertha BSC||1-0||30 maj 1977||Hannover||35 000
|-
||1978||1.FC Köln||Fortuna Düsseldorf||2-0||15 april 1978||Gelsenkirchen||70 000
|-
||1979||Fortuna Düsseldorf||Hertha BSC||1-0 e fl||23 juni 1979||Hannover||56 000
|-
||1980||Fortuna Düsseldorf||1.FC Köln||2-1||4 juni 1980||Gelsenkirchen||56 000
|-
||1981||Eintracht Frankfurt||1.FC Kaiserslautern||3-1||2 maj 1981||Stuttgart||71 000
|-
||1982||FC Bay. München||1.FC Nürnberg||4-2||1 maj 1982||Frankfurt a.M.||61 000
|-
||1983||1.FC Köln||Fortuna Köln||1-0||11 juni 1983||Köln||61 000
|-
||1984||FC Bay. München||B. Mönchengladbach||1-1,7-6 e str||31 maj 1984||Frankfurt a.M.||61 000
|-
||1985||Bayer Uerdingen||FC Bayern München||2-1||26 maj 1985||Västberlin||70 000
|-
||1986||FC Bay. München||VfB Stuttgart||5-2||3 maj 1986||Västberlin||76 000
|-
||1987||Hamburger SV||Stuttgarter Kickers||3-1||20 juni 1987||Västberlin||76 000
|-
||1988||Eintracht Frankfurt||VfL Bochum||1-0||28 maj 1988||Västberlin||76 000
|-
||1989||Borussia Dortmund||SV Werder Bremen||4-1||24 juni 1989||Västberlin||76 000
|-
||1990||1.FC Kaiserslautern||SV Werder Bremen||3-2||19 maj 1990||Västberlin||76 000
|-
||1991||SV Werder Bremen||1.FC Köln||1-1,4-3 e str||22 juni 1991||Berlin||73 000
|-
||1992||Hannover 96||Bor. M'gladbach||0-0, 4-3 e str||23 maj 1992||Berlin||76 000
|-
||1993||Bayer Leverkusen||Hertha BSC (am.)||1-0||12 juni 1993||Berlin||76 000
|-
||1994||SV Werder Bremen||Rot-Weiss Essen||3-1||14 maj 1994||Berlin||76 000
|-
||1995||Bor. M'gladbach||VfL Wolfsburg||3-0||24 juni 1995||Berlin||75 700
|-
||1996||1.FC Kaiserslautern||Karlsruher SC||1-0||25 maj 1996||Berlin||75 800
|-
||1997||VfB Stuttgart||Energie Cottbus||2-0||14 juni 1997||Berlin||76 400
|-
||1998||FC Bayern München||MSV Duisburg||2-1||16 maj 1998||Berlin||75 800
|-
||1999||SV Werder Bremen||FC Bayern München||1-1 5-4 e str||12 juni 1999||Berlin||75 841
|-
||2000||FC Bay. München||SV Werder Bremen||3-0||6 maj 2000||Berlin||76 000
|-
||2001||FC Schalke 04||1.FC Union Berlin||2-0||26 maj 2001||Berlin||73 011
|-
||2002||FC Schalke 04||Bayer Leverkusen||4-2||11 maj 2002||Berlin||70 000
|-
||2003||FC Bay. München||1.FC Kaiserslautern||3-1||31 maj 2003||Berlin||70 490
|-
||2004||SV Werder Bremen||Alemannia Aachen||3-2||29 maj 2004||Berlin||71 682
|-
||2005||FC Bay. München||FC Schalke 04||2-1||28 maj 2005||Berlin||74 349
|-
||2006||FC Bay. München||Eintracht Frankfurt||1-0||29 april 2006||Berlin||74 349
|-
||2007||1.FC Nürnberg||VfB Stuttgart||3-2 e fl||26 maj 2007||Berlin||74 220
|-
||2008||FC Bay. München||Borussia Dortmund||2-1 e fl||19 april 2008||Berlin||74 244
|-
||2009||Werder Bremen||Bayer Leverkusen||1-0||31 maj 2009||Berlin||73 648
|-	
||2010||FC Bay. München||Werder Bremen||4-0||15 maj 2010||Berlin||75 420
|-
||2011||FC Schalke 04||MSV Duisburg||5-0||21 maj 2011||Berlin||75 708
|-
||2012||Borussia Dortmund||FC Bayern München||5-2||12 maj 2012||Berlin||74 794
|-
||2013||FC Bay. München||VfB Stuttgart||3-2||1 juni 2013||Berlin||74 424
|-
||2014||FC Bay. München||Borussia Dortmund||0-0, 2-0 e fl||17 maj 2014||Berlin||76 197
|-
||2015||VfL Wolfsburg||Borussia Dortmund||3-1||30 maj 2015||Berlin||75 815
|-
||2016||FC Bay. München||Borussia Dortmund||0-0,4-3 e str||21 maj 2016||Berlin|| 460 76  |74 322
|-
||2017||Borussia Dortmund||Eintracht Frankfurt||2-1||27 maj 2017||Berlin||74 322
|-
||2018||Eintracht Frankfurt||FC Bay. München||3-1||19 maj 2018||Berlin||74 322
|-
||2019||FC Bay. München||RB Leipzig||3-0||25 maj 2019||Berlin||74 322
|-
|2020
|FC Bay. München|Bayer Leverkusen
|4-2
|4 juli 2020
|Berlin
|0
|-
|2021
|Borussia Dortmund|RB Leipzig
|4-1
|13 maj 2021
|Berlin
|0
|-
|2022
|RB Leipzig'|SC Freiburg
|1-1, 5-3 e str 
|21 maj 2022
|Berlin
|74.322
|}

 Resultat per klubb 

 Referenser 

 Litteratur 
 R. Grengel, Das Deutsche Wembley: 60 Jahre Vereinspokal, Berlin 1994.
 M. Kropp, DFB- Pokal Vereinsalmanach, Kassel 2000.
 B. Milani et al., Sternstunden des Sports, DFB-Pokal'', 2001.

Externa länkar 

 Lista över samtliga DFB-Pokalfinaler med resultat 
 DFB:s hemsida om DFB-Pokal herrar
 DFB:s hemsida om Frauen-DFB-Pokal